– serial anime, emitowany w latach 1996–1997.

Stanowi adaptację powieści Bez rodziny Hectora Malota (1878).

Fabuła

Produkcja 
Serię  wyprodukowali Madoka Takiyama i Kenichi Satō w studio Nippon Animation. Anime to stanowi adaptację powieści Bez rodziny Hectora Malota. Reżyserem serii został Kōzō Kusuba, za scenariusz odpowiadały Michiru Shimada oraz Mayumi Koyama. Seria składa się z 26 odcinków, emitowanych od 1 września 1996 do 23 marca 1997 roku na kanale Fuji TV.

Zobacz też 
 Ie naki ko

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serialu 

Nippon Animation
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 1997